Băneasa ist der Name folgender Orte und Einrichtungen in Rumänien:
 Băneasa, Stadt im Kreis Constanța
 Băneasa (Bukarest), Stadtteil im Norden von Bukarest
 Băneasa (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Băneasa (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Băneasa (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Băneasa (Teleorman), Dorf im Kreis Teleorman
 Flughafen Bukarest-Băneasa